Cipaganti (Coblong), een plaats in Indonesië
Cipaganti (Cisurupan), een plaats in Indonesië